Holzzucker ist die Bezeichnung für

 die Zuckerart Xylose
 das Produkt der Holzverzuckerung, dem hydrolytischen Abbau der Polysaccharide des Holzes zu einfachen Zuckern